Alstjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alstjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (42,7 ha)
Alstjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn